Steppbach ist ein Gewässername:

 Steppbach (Hammerbach), rechter Oberlauf des Hammerbachs (zur Donau) bis zur Stadtgrenze von Passau, Niederbayern
 Steppbach (Mühlebach), rechter Zufluss des Mühlebachs (zum Riederbach, zur Biber) bei Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Steppbach (Schwabach), linker Zufluss des linken Teilungsarms der Schwabach (Regnitz) bei Brand, Gemeinde Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Steppbach, Oberlauf bis zum Birketweiher des Stadtbachs (zur Günz) in Günzburg, Landkreis Günzburg, Bayern und rechter Abzweig des Deffinger Bachs beim Stadtteil Leinheim  
 Steppbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei der Aumühle, Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Steppbachsgraben, rechter Zufluss der Tauber in Reicholzheim, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steppach
 Stebbach (Begriffsklärung)